Matsumuraja  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Около 15 видов. Восточная и Южная Азия, Австралия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм. Диплоидный набор хромосом 2n=14.
Ассоциированы с растениями Rubus.

 
 
 
 
 
 
  
 
  (=Acanthaphis rubi)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых